Neustadt-Nord (u. ä.) heißen folgende geographischen Objekte:

 Neustadt-Nord (Köln)
 Neustadt Nord (Biel/Bienne)

Siehe auch: 
 Neustadt